Wurzbach ist ein geographischer Name:
 Wurzbach, Stadt im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Wurzbach (Warme Steinach), linker Zufluss der Warmen Steinach bei Zainhammer, Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Wurzbach (Wienfluss), linker Zufluss der Wien entlang der Stadtgrenze zwischen Purkersdorf, Sankt Pölten-Land, Niederösterreich und Wien; siehe Wien (Fluss)#Verlauf

Wurzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Wurzbach (1846–1915), österreichischer Beamter und Historiker
 Constantin von Wurzbach (1818–1893), österreichischer Bibliothekar, Lexikograph und Schriftsteller
 Harry M. Wurzbach (1874–1931), US-amerikanischer Politiker
 Hermann Wurzbach (1865–1905), deutscher Architekt
 Karl von Wurzbach (1809–1886), österreichischer Jurist und Politiker
 Theodora von Fiedler-Wurzbach (1847–1894), österreichische Theaterschauspielerin und Schauspiellehrerin
 Wolfgang von Wurzbach (1879–1957), österreichischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Sammler

Siehe auch:
 Wurtzbach
 Wurzbacher
 Würzbach
 Wurzerbach